«Грэмми» в номинации «Лучший альбом в стиле ритм-н-блюз» присуждается с 1995 года. Ежегодно Национальная академия искусства и науки звукозаписи США выбирала несколько претендентов за «художественные достижения, техническое мастерство и значительный вклад в развитие звукозаписи без учёта продаж альбома и его позиции в чартах».

Номинация содержит следующие требования «свыше 51 % материала альбома должны быть вокальные треки исполненные в формате современного, вокального ритм-н-блюза», которые также могут включать «элементы заимствованные из рэп-музыки». В 2003 году эта номинация была разделена на две категории: одна осталась прежней — «Лучший альбом в стиле ритм-н-блюз», вторая получила название — «Лучший современный альбом в стиле ритм-н-блюз» кандидатами которой являлись пластинки, записанные в современном хип-хоп стиле, в то время как к первой из них предъявлялись критерии к более традиционному стилю (и менее электронному). В 2012 году номинация «Лучший современный альбом в стиле ритм-н-блюз» была упразднена, в связи с тотальной реструктуризацией категорий «Грэмми», вновь став частью единой категории «Лучший альбом в стиле ритм-н-блюз».

Впервые, в этой категории, награда присуждалась на 37-й церемонии премии «Грэмми». Победу одержала группа Boyz II Men с пластинкой II. По состоянию на 2016 год, Алиша Киз является лидером по количеству побед — всего 3 раза. Певица Мэри Джей Блайдж имеет больше всего номинаций — пять, по четыре номинации имеют коллектив Boyz II Men и певица Индиа.Ари. Все победители категории являются уроженцами Соединённых Штатов Америки, единственным иностранным номинантом был норвежский певец  (2015-й год).

Список лауреатов 

  Ссылка на церемонию «Грэмми», прошедшую в этом году.

Примечания

См. также 
 Список наград «Грэмми»

Ссылки 
 
 

Грэмми